John-F.-Kennedy-Denkmal steht für:

 John-F.-Kennedy-Denkmal (Bonn), Steindenkmal in Bonn, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 John-F.-Kennedy-Statue (Boston), Bronzefigur in der Stadt Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten